Кандры́ () — село в Туймазинском районе Республики Башкортостан России. Административный центр Кандринского сельсовета.

История 
По материалам архива 1 августа 1745 года основано селение Кандры-Аминево. Рабочий поселок Кандры возник во время строительства железной дороги, идущей через Кандры – Аминево.

В учётных письменных источниках (ревизских сказках 1762 г.) жителями поселения "Кандра, что на речке Нугуше" указаны "татары", без уточнения их служилого или ясашного статуса (п. 14 на стр. 82. "Татары Уфимского уезда (материалы переписей населения 1722–1782 гг.)": справочное издание. 2 изд., испр. и доп. / Отв. ред. Р.Р. Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2021).

Большое влияние на развитие поселения в XX веке оказала железная дорога, строительство которой началось в 1910 году. Одновременно шло строительство деревянных бараков для рабочих-строителей. В 1930—1931 годы организуется коллективное хозяйство «Ирек» («Свобода»). Правление колхоза находилось в д. Кандры-Аминево, а сама деревня входила в состав Кандринского района. В районе 56 населённых пунктов, объединённых в 17 сельсоветов. Центр района — пристанционное селение Кандры с населением 1845 человек.

В 1952 году в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета Башкирской АССР от 21.02.1952 года населённый пункт Кандры Кандринского района был отнесён к категории рабочих посёлков, с включением в его черту села Кандры-Аминево и 1955 году Кандринский район был упразднён. 

Дальнейшее развитие поселка было активно связано с Кандринским управлением буровых работ, одним из крупных предприятий, осуществлявшим разбуривание крупных месторождений Урало-Волжской нефтегазовой провинции.

До 2005 года село имело статус посёлка городского типа.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, преобладающие национальности — башкиры (49,3 %), татары (31 %), русские (16,9 %).

Географическое положение 
Через территорию села проходит железнодорожная магистраль направлением из Москвы в Уфу.

Расстояние до:
 районного центра (Туймазы): 40 км,
 ближайшей ж/д станции (Кандры): 0 км.

Религия 
В селе действуют Соборная мечеть и Храм Святителя Николая Чудотворца.

Известные уроженцы 
 Зиганшин, Камиль Фарухшинович (род. 15 марта 1950) — писатель, член Союза писателей Республики Башкортостан (1995), Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан (2004), Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2011).

Достопримечательности 
 Кандринские посадки сосны — памятник природы республиканского значения. Высажены в начале XX века на землях, непригодных для сельскохозяйственных работ, площадью 11 га. Значительная часть посадок погибла в пожаре через несколько лет после высадки, позже была восстановлена..

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Туймазинского района